Résultats du tournoi de tennis de la côte Pacifique 2011 qui s'est déroulé du 7 au 13 février à San José.

Fait marquant 
 Un spectateur a fait du bruit au moment où Fernando Verdasco allait retourner le service de Milos Raonic lors de la balle de match, l'Espagnol s'en est immédiatement plaint auprès de l'arbitre après l'ace du Canadien, mais selon le règlement, le point ne peut être rejoué dans ce cas ; Verdasco n'a pas serré la main de l'arbitre.
 Milos Raonic remporte son premier titre ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2011
San José
Sport en Californie en 2011
Tennis en février 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Sport aux États-Unis en février 2011